Густаво Киртен је освојио турнир. У финалу је победио Хишама Аразија резултатом 6:3, 6:2, 6:4.

Носиоци

 Марат Сафин (прво коло)
 '''Густаво Киртен (победник)
 Магнус Норман (друго коло)
 Јевгениј Кафељников (прво коло)
 Алекс Коређа (прво коло)
 Арно Клеман (прво коло)
 Хуан Карлос Фереро (друго коло)
 Тим Хенман ''(четвртфинале)
|
  Себастијан Грожан ''(полуфинале) 
  Доминик Хрбати ''(прво коло) 
  Томас Енквист ''(друго коло) 
  Франко Сквилари ''(друго коло) 
  Вејн Фереира ''(прво коло) 
  Седрик Пиолин ''(треће коло) 
  Роџер Федерер ''(четвртфинале) 
  Карлос Моја ''(друго коло) 
|}

Жреб

Завршница

Горња половина

Група 1

Група 2

Доња половина

Група 3

Група 4

Спољашње везе 
 Главни жреб
 Квалификације
 

 
Монте Карло мастерс 2001.
Монте Карло мастерс – појединачно